Грегори Джон Хайтин (; , , США) — аргентино-американский математик и информатик, внёс вклад в метаматематику, совместно с Андреем Колмогоровым считается основателем алгоритмической теории информации. В частности, он известен своей новой теоремой о неполноте, схожей по духу с теоремой Гёделя о неполноте.

Биография 
Хайтин родился в Чикаго, в семье аргентинских иммигрантов из Буэнос-Айреса. Вскоре Хайтины переехали в Нью-Йорк. Ещё ребёнком его привлекла статья Эрнста Нагеля и Джеймса Ньюмана «Доказательство Гёделя», опубликованная в 1956 году в журнале Scientific American. Через два года её авторы выпустили одноимённую книгу, которую Хайтин читал в Нью-йоркской публичной библиотеке. В 1959 году, следуя указаниям из раздела Amateur Scientist в Scientific American, он построил генератор Ван де Граафа.

Хайтин получил образование в Bronx High School of Science и Сити-колледже, где он и сформулировал свою теорему. В 1966 году семья возвращается в Буэнос-Айрес, где он становится программистом в IBM Argentina.

В 1974 году Хайтин был приглашён в исследовательский центр IBM им. Томаса Уотсона, где он работает и поныне. С 1976 по 1985 он работал там программным и аппаратным инженером над проектом IBM RISC.

В 1995 ему была присуждена степень доктора наук in honoris causa Университета Мэна, а в 2002 — звание почётного профессора Университета Буэнос-Айреса. С 2000 года он также является приглашённым профессором в Университете Окленда.

Научная работа 
Круг научных интересов Хайтина лежит в области теории информации, теории вычислимости, основаниях математики. Ранние работы Хайтина по алгоритмической теории информации параллельны ранним работам Колмогорова.

Хайтин ввел константу Хайтина Ω, действительное число, чьи цифры равнораспределены и которое иногда называют выражением вероятности, что произвольно взятая программа остановится. Ω имеет то математическое свойство, что оно определимо, но не вычислимо.

Хайтин также занимается вопросами философии, в особенности метафизикой и философией математики, в частности, эпистемологическими проблемами математики. В метафизике Хайтин утверждает, что алгоритмическая теория информации — ключ к разрешению проблем в таких областях, как биология (получение формального определения жизни, её происхождение и эволюция) и нейробиология (проблема сознания и изучение процессов мышления). Фактически, в последних своих трудах, он отстаивает позицию, известную как цифровая философия. В эпистемологии математики он заявляет, что его открытия в математической логике и алгоритмической теории информации показали, что существуют математические факты, истинность которых нельзя объяснить никакой теорией. «Доказать» эти факты можно только одним способом: признать их аксиомами без всяких рассуждений. Хайтин предлагает математикам оставить всякую надежду доказать эти факты и принять квазиэмпирическую методологию.

Хайтин также является автором использования хроматического числа () для распределения регистров при компиляции, известного как алгоритм Хайтина.

Критика 
Некоторые философы и логики абсолютно не согласны с философскими заключениями, которые Хайтин вывел из своих теорем.
Логик Torkel Franzén критикует интерпретацию Хайтином теоремы Гёделя о неполноте и сомнительное объяснение, данное ей Хайтином в его работах.

Труды 
 Algorithmic Information Theory, (Cambridge University Press, 1987),
 Information, Randomness & Incompleteness, (World Scientific, 1987),
 Information-Theoretic Incompleteness, (World Scientific, 1992),
 The Limits of Mathematics, (Springer-Verlag 1998),
 The Unknowable, (Springer-Verlag 1999),
 Exploring Randomness, (Springer-Verlag 2001),
 Conversations with a Mathematician, (Springer-Verlag 2002),
 From Philosophy to Program Size, (Tallinn Cybernetics Institute 2003),
 Meta Math!: The Quest for Omega, (Pantheon 2005),
 Thinking about Gödel & Turing, (World Scientific, 2007).

Примечания

Ссылки 
 Перевод статьи «Limits of Reason» Хайтина в Scientific American
 G J Chaitin Home Page
 List of publications of G J Chaitin
 New Scientist article (March, 2001) on Chaitin, Omegas and Super-Omegas
 A short version of Chaitin’s proof

Философы математики
Математики по алфавиту
Математики Аргентины
Математики США
Выпускники Университета Буэнос-Айреса
Выпускники Факультета точных и естественных наук Университета Буэнос-Айреса
Выпускники Высшей школы естественных наук Бронкса
Выпускники Городского колледжа Нью-Йорка
Преподаватели Университета Буэнос-Айреса
Преподаватели Факультета точных и естественных наук Университета Буэнос-Айреса
Почётные доктора Университета Кордовы